Анда — прізвище. Відомі носії:
 Геза Анда — угорський піаніст
 Габріель де Анда — мексиканський футболіст

Інше 
 Анда — народ на заході Дагестану